IVP est un sigle qui peut désigner :
 ingénieurs de la ville de Paris, un corps de catégorie A de la filière technique au sein de l'administration de la Ville de Paris ;
 insuffisance vélopharyngée, un dysfonctionnement d'un mécanisme vélopharyngé ;
 artère inter-ventriculaire postérieure.

Voir aussi 
 Étendard IVP, un avion d'attaque léger construit par Dassault et destiné à être embarqué à bord de porte-avions